Охранительный сенат () — парламентский орган во Франции в период Первой республики и Первой империи, учреждённый согласно Конституции VIII года (ноябрь 1799) Консулата. Вместе с Трибунатом и Законодательным корпусом составлял одно из трёх законодательных собраний Консулата.

Конституция X года (1802 год) и Конституция XII года (май 1804 года) укрепили важность данного собрания. Охранительный сенат не мог считаться верхней палатой, так как ему не было предоставлено участия в нормальных функциях законодательной власти.

Глава из Конституции 
Конституция Французской республики 22 фримера VIII года (13 декабря 1799 года)
ГЛАВА II. Об Охранительном сенате
 15. Охранительный сенат состоит из восьмидесяти членов, назначаемых пожизненно в возрасте не менее сорока лет.
 Для создания сената сначала необходимо назначить шестьдесят членов: это число в течение VIII года увеличится до шестидесяти двух, до шестидесяти четырёх — к IX году, затем в той же последовательности возрастёт до восьмидесяти, путём ежегодного прибавления по два члена в течение первых десяти лет.
 16. Назначение на место сенатора осуществляется сенатом, который выбирает из трёх кандидатов, первый из которых выдвигается Законодательным корпусом, второй Трибунатом, третий — первым консулом.
 Из двух кандидатов назначается тот, который выдвинут двумя из трёх существующих властей: если кандидат выдвинут тремя властями, то назначен должен быть он.
 17. Первый консул, оставляя своё место или по истечении срока действия его функций, или в связи с выходом в отставку, с необходимостью и с полным правом становится сенатором.
 Двое других консулов, в течение месяца, следующего за окончанием действия их функций, могут занять место в сенате, но не обязаны использовать это право.
 Они совсем не пользуются этим правом, в случае прекращения их консульских функций в связи с отставкой.
 18. Сенатор никогда не может быть избран для осуществления какой-либо другой публичной функции.
 19. Все списки, составленные в департаментах в силу статьи 9, представляются в сенат, — он составляет общенациональный список.
 20. На основе этого списка сенатом выбираются законодатели, трибуны, консулы, судьи кассационного суда, комиссары счетоводства.
 21. Сенат одобряет или отменяет все акты, которые направляются ему как неконституционные Трибунатом и правительством: списки лиц, подлежащих избранию, включаются в эти акты.
 22. Затраты, производимые сенатом, покрываются за счёт доходов от национального имущества. Годовое жалование каждого из членов сената выплачивается из этих доходов, и оно равно одной двадцатой части жалования первого консула.
 23. Заседания сената не публичны.
 24. Граждане Сийес и Роже Дюко, бывшие консулы, назначаются членами охранительного сената: они собираются на совещание с назначенным этой конституцией вторым и третьим консулом. Эти четверо граждан назначают большинство сената, который пополняется и приступает к порученным ему выборам.

Примечания

Ссылки 

 Конституция Франции 1799 года
 History of the Senate of France 

Парламент Франции
Первая империя
Парламентская история Франции
Бывшие законодательные органы